Diese Liste führt sämtliche Straßentunnel der portugiesischen Insel Madeira auf. Es existieren auf Madeira 127 Straßentunnel, insbesondere entlang der neu ausgebauten Straßen VE 1, VE 2 und VE 3 entlang der Küste (Stand September 2020). Die Gesamtlänge dieser Tunnel beträgt 80.739 m. Die Zahl aller Tunnel auf Madeira beträgt etwa 180. 

Geplant ist eine Verbindung der Straßen VE 2 und VE 3 im Westen der Insel und ein somit entstehender Schnellstraßen-Ring rund um die Insel. Dieser Ausbau ist mit der Entstehung weiterer Tunnel verbunden.

Einzelnachweise 

Verkehrsbauwerk in der Autonomen Region Madeira
Madeira
!